Azat puede referirse a:

Geografía 
 Azat (Gegharkunik), localidad del raión de Vardenis, en la provincia de Gegharkunik, Armenia. 
 Azat-Châtenet, localidad y comuna de Francia, en la región de Lemosín.
 Azat-le-Ris, población y comuna francesa, en la región de Lemosín.
 Río Azat, río armenio que nace en la ladera occidental de las montañas Geghama.

Otros 
 Azat, clase de nobleza armenia.
 Partido Republicano Azat de Kazajstán.